Лајман има више значења:
 Округ Лајман (Јужна Дакота)
 Лајман (Мисисипи)
 Лајман (Вашингтон)
 Лајман (Јужна Каролина)
 Лајман (Јута)
 Лајман (Вајоминг)
 Лајман (Небраска)